Anders Nielsen kan syfta:

* Anders Nielsen (1859–1928) – dansk jordbrukare och kooperatör, se Anders Nielsen (kooperatör)
 Anders Nielsen (1862–1914) – dansk politiker, se Anders Nielsen (politiker)